Tuer un homme, nouvelle de Jack London publiée en 1910.
 Tuer un homme, film dramatique chilien réalisé par Alejandro Fernández Almendras et sorti en 2014.
 Tuer un homme, téléfilm français de 2016 réalisé par Isabelle Czajka et diffusé en 2017.